Николай Пешков:
 Пешков, Николай Антонович (1916—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Пешков, Николай Николаевич (1857 — после 1917) — губернатор Харьковской губернии (1906—1908), генерал-лейтенант.